Las lenguas iwaidjanas o yiwaidjanas son una pequeña familia lingüística no pama-ñunganas de lenguas aborígenes australianas, habladas en la península de Cobourg en la parte occidental de la Tierra de Arnhem.

En 1997 Nicholas Evans propuso una familia de Tierra de Arnhem que incluye a las lenguas iwaidjanas, aunque su validez filogenética no fue aceptada por Bowern (2011).

Las lenguas iwaidjanas 

El garig y el ilgar son muy similares. Manangkari may be a dialect of Maung. Dixon (2002) considera que el grupo warrkbi puede darse por demostrado, pero el iwaídjico (warrkbi-maung) y el iwaidjano son conjeturas. El mismo autor pronostica que investigar las historias de estas lenguas supondrían un "desafío profundo", con indepdendencia de que se trate de una familia lingüística o sólo un área lingüística.

El marrgu y el wurrugu, previamente agrupadas con el iwaidjano, tienen poco en común con ese grupo, por lo que podrían formar parte de una familia diferente.

Estatus 
El iwaidja es hablado por unas 150 personas de la comunidad de Minjilang en la isla Croker, junto con el inglés, el kunwinjku y el maung. El maung es hablado principalmente en la comunidad de Warruwi de isla Goulburn, y también tendría unos 150 hablantes. Ambas lenguas siguen siendo aprendidas por los niños pequeños.

El resto de lenguas iwaidjanas están cerca de la extinción. Del amurdak quedan sólo tres hablantes, el garig y el ilgar tienen tres hablantes entre los dos.

Descripción lingüística

Fonología 
Las lenguas iwaidjanas tienen un inventario fonémico similar, las excepciones se señalas en las siguientes tablas. El inventario vocálco viene dado por:
{| class="wikitable" style="text-align: center"
!
! Anterior
! Posterior
|-
! Cerrada
| 
| 
|-
! Abierta
|colspan="2"| 
|}
Además de estas, el maung tiene también  y , principalmente procedentes de préstamos léxicos del kunwinjku y kunbarlang. El inventario consonántico:
{| class="wikitable" style="text-align: center"
!rowspan=2|
!colspan=2| Periférica
! Laminal
!colspan=2| Apical
|-
! Bilabial
! Velar
! Palatal
! Alveolar
! Retrofleja
|-
! Oclusivas
| 
| 
| 
| 
| 
|-
! nasales
| 
| 
| 
| 
| 
|-
! Aproximantes
| 
| 
| 
|
| 
|-
! Vibrante múltiple
|colspan=2|
|
| 
|
|-
! Vibrante simple
|colspan=2|
|
|
| 
|-
! aproximante lateral
|colspan=2|
| 
| 
| 
|-
! Lateral flap
|colspan=2|
|
| 
| 
|}
El maung carece de vibrantes simples laterales, que son muy inusuales entre las lenguas australianas. También son inusuales las aproximantes velares velares , que es una característica regional compartida con el tiwí y el Kunbarlang.

Relaciones con otras lenguas 
Los vocabularios de todas las lenguas iwaidjanas contienen préstamos léxicos del macassarés y el malayo, ambas lenguas malayo-polinesias procedentes de Indonesia. El iwaidja y el maung han sido tomado prestado de manera importante del kunwijku, otra lengua australiana de la familia gunwinyguana.

Mientras que las lenguas iwaidjanas comparten un número de características con otras lenguas no-pama-ñunganas, no está claro a cual de esas otras familias podrían estar relacionadas. Ross ha propuesto que podrían estar relacionadas con las lenguas de Tierra de Arnhem.

Referencias

Bibliografía